Zaselje je lahko:
 Zaselje, Srbija
 Zaselje, Črna gora